Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 juni 2004.

Vrouwen 06